Plombières kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Plombières, kommun i Vallonien, Province de Liège,

Frankrike 

 Plombières-lès-Dijon, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Plombières-les-Bains, departementet Vosges i regionen Grand Est,